Kozłówko ist ein polnischer Ortsname:
 Kozłówko (Trzemesno), Ort im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Kozłówko (Drobin), Ort im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Kozłówko (Kozłowo), nicht mehr eigenständiger Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Klein Koslau, 1938 bis 1945: Kleinkosel, Kreis Neidenburg, Ostpreußen